Okręty US Navy o nazwie USS "Hamilton" lub podobnych:
 Pierwszy  był szkunerem. Nabyty w 1812 i utracony w 1813. 
 Drugi  był niszczycielem. W służbie w pierwszej połowie XX wieku.
 był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.

Zobacz też
 USS "Alexander Hamilton"
 USS "Paul Hamilton"

Hamilton